Soedanees voetbalelftal (mannen)
 Soedanees voetbalelftal (vrouwen)